MNR kan syfta på:

 MNR – ett högerextremt politiskt parti i Frankrike, se Mouvement National Républicain